Sheridan je poangličtěná podoba irského jména Ó Sirideáin (elfův syn), pocházejícího z hrabství Longford. Nositeli tohoto příjmení jsou:

 Dinah Sheridanová (1920–2012), anglická herečka
 Philip Sheridan (1831-1888), americký generál
 Jim Sheridan (* 1949), irský filmař
 John Sheridan, postava ze seriálu Babylon 5
 Joseph Sheridan Le Fanu (1814–1873), irský spisovatel
 Katie Sheridanová (* 1986), anglická herečka
 Kriss Sheridan (* 1987), polsko-americký zpěvák
 Martin Sheridan (1881–1918), americký atlet
 Nicollette Sheridan (* 1963), americká herečka
 Richard Brinsley Sheridan (1751–1816), irský spisovatel
 Tommy Sheridan (* 1964), skotský politik
 Tony Sheridan (1940–2013), anglický zpěvák
 Tye Sheridan (* 1996), americký herec

další významy
 M551 Sheridan, americký tank
 Sheridan County, pět okresů v USA
 Sheridan (Arkansas), město v USA
 Sheridan (Colorado), město v USA
 Sheridan (Wyoming), město v USA

Reference 

Irská příjmení